Giuseppe Luigi Trevisanato – cardinale e patriarca cattolico italiano
Sandro Trevisanato – avvocato, dirigente pubblico e politico italiano